Cet article présente la liste des villes d'Irak.

Villes d'Irak de plus de 100 000 habitants

Annexes

Sources

Liens externes 

 City Population

Irak
Liste en rapport avec l'Irak